Fantastic Four se poate referi la 
 Fantastic Four (film din 2005) (Cei 4 Fantastici)
 Fantastic Four (film din 2015) (Fantastic 4)